Der Begriff Deutschtürkisch bezeichnet bisweilen

 in Deutschland lebende Menschen türkischer Herkunft oder Abstammung, siehe Türkeistämmige in Deutschland
 Kooperationen zwischen Deutschen und Türken, siehe z. B. Deutsch-Türkischer Freundschaftspreis 
 eine Kultursynthese aus deutscher und türkischer Kultur, siehe z. B. Deutsch-türkische Literatur, Liste deutsch-türkischer Schriftsteller